Western & Southern Financial Group Masters 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Western & Southern Financial Group Masters & Women’s Open rozgrywany w dniach 11–19 sierpnia 2007 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 2 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007